Jaguar, vrsta divlje mačke pretežito nastanjene u Južnoj Americi.
 Jaguar (automobil), britanski proizvođač luksuznih automobila, trenutačno pod okriljem koncerna Ford Motor Company.
 OS X, (Jaguar), operacijski sustav.
 Jaguar (zrakoplov), vojni zrakoplov.
 Jaguar (računalo), američko superračunalo.
 Operacija Jaguar, operacija u Domovinskom ratu